Проницы — название населённых пунктов в России:
 
 Проницы — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Проницы — посёлок в Кораблинском районе Рязанской области.